

Persone
 Gabre Calvesi, propr. Ljubica Gabric-Calvesi (1914-2015) – discobola italiana di origine croata
 Maurizio Calvesi (1927-2020) – critico d'arte, storico dell'arte e accademico italiano
 Maurizio Calvesi (1954) – direttore della fotografia italiano
 Sandro Calvesi, propr. Alessandro Calvesi (1913-1980) – allenatore di atletica leggera italiano
 Vincenzo Calvesi (floruit 1777-1811) – tenore e impresario teatrale italiano

Altro
Calvesi – abitanti di Calvi, comune francese della Corsica
Calvesi – abitanti di Calvi, provincia di Benevento
Calvesi – abitanti di Calvi dell'Umbria, provincia di Terni